Le tournoi de tennis de Zurich est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1984, classée en catégorie VS Tour C3, se dispute du  au .

Zina Garrison remporte le simple dames. En finale, elle bat Claudia Kohde-Kilsch, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Andrea Leand et Andrea Temesvári.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Zurich
 Saison 1984 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1984
Zurich
Sport en Suisse en 1984
Tennis en octobre 1984
Tennis en novembre 1984